Phymanthus är ett släkte av koralldjur. Phymanthus ingår i familjen Phymanthidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Havsanemoner
Phymanthus